Gabrielle Giasson-Dulude (1984-), une poète et essayiste québécoise ;
 Geneviève Dulude-De Celles, une réalisatrice québécoise ;
 Sébastien Dulude (1976-), un poète, performeur, critique québécois.